Generali Arena steht für:
Generali Arena (Prag), Fußballstadion in Prag
Generali Arena (Wien), Fußballstadion in Wien